Onderdistrict in Indonesië
 Kadipaten (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java, Indonesië.
 Kadipaten (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië.